Испанская иммиграция в Колумбию связана с миграционным потоком людей испанского происхождения (в основном баскского, андалузского, эстремадурского и кастильского), которые эмигрировали в Республику Колумбия, в два этапа, как в эпоху вице-королевства через колонизацию, так и после обретения независимости с эмиграцией, причем первое гораздо важнее, а второе второстепенно.

Испанцы рассеялись по территории Колумбии, при этом Санта-Марта и Картахена были основными портами для приема испанцев в Колумбии и Южной Америке в колониальную эпоху, откуда они заселили всю территорию современной Республики Колумбия с XVI по XIX век.

История 

С приходом испанских завоевателей на территорию современной Колумбии около 1499 года в регион вошел новый демографический фактор, который изменил картину, складывавшуюся среди коренных народов. К сказанному добавляется, что именно испанцы внедрили африканское население в качестве рабского труда, который находился под контролем евреев, изгнанных из Испании и Португалии, которые в Нидерландах создали компанию по исследованию нового континента, голландскую Вест-Индскую компанию. Присутствие испанцев оставило генетический след в колумбийском населении: согласно исследованиям, проведенным в различных регионах Колумбии, европеоидное происхождение колеблется от 23 % до 67 %, при этом большая часть этого процента приходится на испанцев, учитывая несколько волн миграций неиспаноязычных европейцев в страну.

Испанская культура в Колумбии

Религия 
К 1940-м годам около 98 % колумбийцев считали себя католиками, это была религия Испании по преимуществу в её истории. Вместе с завоевателями прибыли миссионеры, священники, и на протяжении пяти столетий монархическое и республиканское правительство и церковь оставались связанными во всех важных делах. В настоящее время существует свобода вероисповедания, и страна официально является светским государством. Большая часть влиятельных конгрегаций и религиозных общин в истории Колумбии была испанскими.

Страстная неделя в Попаяне и Тунхе — это религиозное празднование страстей, смерти и воскресения Иисуса Христа. Событие характеризуется своими шествиями, которые проводились непрерывно с XVI века между ночами Пятницы Скорби и Великой Субботы.

Деревянные скульптуры, сделанные художественными школами Севильи, Гранады, Андалусии, Кито, Италии, Франции и Попаяна, участвуют в этих процессиях. Расставленные на носилках или процессионной мебели, состоящей из деревянных платформ с перекладинами для переноски, представляют различные эпизоды, рассказанные в Евангелиях, связанные со страстями, распятием, смертью и воскресением Иисуса Христа.

Каждое изображение называется пасо и носится на плечах так называемых каргерос по улицам по маршруту, прочерченному в форме латинского креста со времен завоевания, протяженностью около 2 км, который включает главные церкви и храмы центра города. Эти парады проходят с 20:00 до 21:00 со вторника по Великую субботу.

Шествия Страстной недели в Попаяне были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в сентябре 2009 года и объявлены культурным наследием нации Законом № 891 от 2004 года.

Коррида 

Она довольно широко распространена по всей стране, и арены для боя быков выделяются в Манисалесе, Боготе, Кали и других. Корралехас типичны для Карибского региона. Эти практики имеют легальный статус по всей стране, хотя в настоящее время они непопулярны.

Образование 
Pontificia Universidad Javeriana — частный университет в Колумбии, принадлежащий Обществу Иисуса, это учебное заведение испанского происхождения, пользующееся большим авторитетом по всей стране. Он был основан в 1604 году, таким образом имея более чем 400-летнюю историю, что делает его одним из старейших в стране. Он имеет два отделения по всей стране: главный филиал в Боготе и ещё один в Кали.

Язык 
На испанском языке говорит почти все население Колумбии. С XVI века по настоящее время язык был ключевым элементом испанского наследия. Традиционно к языковой сфере в стране относились с большим уважением и вниманием, доказательством этого является основание в 1871 году Колумбийской языковой академии, первой на континенте. В стране существует около десяти вариантов (или акцентов/диалектов), среди которых выделяются следующие: костеньо, боготано, кундибоясенсе, пайса, вальекаукано, пастусо, толименсе, сантандереано, льянеро и другие.

Музыка и танцы 
Испанцы завезли в страну первые струнные, а также другие ударные и духовые инструменты. Смешавшись или адаптировавшись к местным формам, таким образом появилось множество новых ритмов и жанров, типичных для Колумбии. Бамбуко, считающийся национальным жанром Колумбии, является лучшим примером этого.

Регионы происхождения

Андалусия 

О важности Андалусии в Колумбии стоит упомянуть название, которое получила территория: Новая Гранада, намекая на город на юге Андалусии. Большая часть поселенцев и первых жителей страны происходила из Андалусии, оставившей заметные культурные и языковые следы. Прибрежный испанский язык северной части Колумбии, Карибского побережья, находится под влиянием южных речей Испании, в основном западной Андалусии.

Основателем Санта-Марты и исследователем Атлантического побережья был севилец Родриго де Бастидас. Главный испанский завоеватель в истории Колумбии и основатель столицы Санта-Фе-де-Богота, кордобец Гонсало Хименес де Кесада, тоже был андалузцем, а также уроженец Малаги Гонсало Суарес Рендон, основатель Тунхи в Бояке, и Хорхе Робледо из Хаэна, основатель Антиокии. Следует помнить, что имя Санта-Фе, одно из первых названий столицы Колумбии, было андалузским наследием.

На севере Колумбии, как указывает Рикардо Сабалета, специалист по сохранению, наблюдению и реставрации исторического наследия в Картахене-де-Индиас, в отношении города Картахена:

Точно так же один из музыкальных жанров и ритмов фольклора колумбийско-венесуэльских восточных равнин, например музыка льянера (хоропо), имеет явное андалузское происхождение.

Эстремадура 

Важность Эстремадуры заключается в том, что вместе с андалузцами большинство первых колонизаторов континента были выходцами оттуда. В Карибском регионе, а также в Антиокии и Бояке они сохраняли важное влияние в первые века существования колонии. Медельин, второй город Колумбии, получил свое название от эстремадурского города Медельин в провинции Бадахос в честь дона Педро Портокарреро, графа Медельин-де-Эстремадура. Гаспар де Родас, житель Эстремадуры, был вторым губернатором нынешних департаментов Антиокия, Кальдас, Киндио и Рисаральда.

Канарские острова 
В отличие от таких стран, как Венесуэла, Уругвай и других американских стран, канарская община в Колумбии была не очень большой. Однако в 1536 году Педро Фернандес де Луго сформировал экспедицию из 1500 человек, четыреста из которых были с Канарских островов, для завоевания Санта-Марты на территории современной Колумбии. Кроме того, Педро де Эредиа привел 100 человек с Канарских островов в Картахену-де-Индиас. Есть также несколько канарцев и несколько канарских семей, по крайней мере, с Лансароте, обосновавшихся в Касересе со второй половины XVI века, а с одобрением кровавой дани в 1678 году некоторые канарские семьи также эмигрировали в страну.

Кастилия 

Кастильское влияние в Колумбии сравнимо с баскским и андалузским, поскольку кастильские колонизаторы были многочисленны как в Карибском регионе, так и в Андском регионе. Альтиплано Кундибоясенсе, Толима-Гранде, Сантандер, Магдалена, Боливар, Каука и Нариньо приняли испанских поселенцев из Кастилии больше, чем из любого другого региона полуострова, что оставило лингвистические и культурные следы. Основание вице-королевства Новой Гранады в 1717 году позволило прибыть кастильским чиновникам в столицу Санта=Фе-де-Богота, что сконцентрировало власть Испанской империи.

Мадрид 
Основные колонизаторы города Тунха и центра страны прибыли из столицы Испанской империи Толедо и из более поздней новой столицы Мадрида, что видно на гербе города Тунха и в бесчисленных щитах семей с фамилиями из Мадрида и Ла-Манчи, оставшиеся в стране.

Каталония 

Каталонская община в Колумбии, созданная в 1939 году изгнанниками времен Гражданской войны в Испании, напоминает на своем официальном сайте, что Святилище Монсеррата является важной частью каталонского наследия в столице Колумбии, в Картахене, напротив Военно-морского музея Карибского моря, находится точная копия знаменитого фонтана Каналетес, легенда о котором гласит: «Тот или та, кто выпьет его воду, вернется в Барселону». Каталонское наследие также прослеживается в творчестве известных художников, таких как Алехандро Обрегон. ​ В дополнение к «дани уважения парку Гуэля в Барселоне, каталонскому архитектору Антонио Гауди, в самом сердце „Зоны Т“ Боготы». ​ Так же, как Марселли де Кастельви, основатель Центра лингвистических и этнографических исследований Колумбийской Амазонии (CILEAC), созданного в 1933 году, также был каталонцем, сообщество также выделяет центры, созданные в таких городах, как Богота и Кали каталонскими пионерами. Также мать певицы Шакиры Изабель Мебарак Риполь каталонского происхождения. Известный певец Лукас Арнау имеет каталонское происхождение первого поколения. Каталонское сообщество Колумбии было основано в 1939 году после того, как многие каталонцы прибыли в страну, спасаясь от Гражданской войны в Испании. Из каталонского вклада в колумбийскую промышленность можно выделить создание Carulla, самого известного и распространенного супермаркета в республике, а также основание офтальмологической клиники Barraquer.

Что касается гастрономии, то на Карибском побережье Колумбии бутифарра (кат. botifarra) очень типична и её едят по-разному. Эта еда уже получила широкое распространение по всей стране. Колумбийская бутифарра отличается своей почти круглой формой и небольшим размером, а также её едят с лимоном (по желанию) и сопровождают булочкой из маниоки. Она происходит из колумбийского Карибского региона, точнее из Соледад и из-за этого их называют соледеньяс бутифаррас.

В Соледад, по случаю праздника святого покровителя Антония Падуанского, 13 июня отмечается фестиваль бутифарры, который проходит в течение трех дней и также включает в себя народные гуляния, платформы с музыкальными оркестрами, танцы, азартные игры.

Астурия 
Фамилия Рестрепо, одна из самых традиционных и важных в Колумбии, была принесена астурийским исследователем, родившимся в Рестрепо муниципалитета Вегадео, Алонсо Лопесом, который по прибытии в Колумбию хотел воздать должное своему маленькому городу, передав фамилию Рестрепо своему потомству вместо Лопес. Именно по этой причине все Рестрепо в мире имеют Альфереса Реал Алонсо Лопеса в качестве общего предка, и это также объясняет, почему эта фамилия встречается почти исключительно в Колумбии.

Галисия 
В отличие от других американских стран, галисийская иммиграция не была очень многочисленной, хотя выделяются такие фигуры, как Антонио Нариньо, герой войны за независимость, считающийся её предшественником и переводчиком прав человека и гражданина, который имел галисийское происхождение по отцовской линии.

Арагон 
В гастрономическом отношении есть блюда, очень похожие на испанские, например, индейское рагу или фаршированная капуста, рис атольядо, произошедший от паэльи, пучеро, косидо, морсильи, чоризо и лонганиса — наследие арагонцев; хотя в целом приготовление мясных полуфабикатов, таких как колбасы и лонганиза, происходит из большей части Европы, а не только из Королевства Арагон, когда из него мигрировали в Америку.

Наварра 
Вместе с баскской иммиграцией, упомянутой ниже, наваррцы составили одних из самых важных эмигрантов в стране, выделив, помимо Антиокии и Кофейного треугольника, регионы Кундинамарка, Бояка, Нариньо, Магдалена, Сесар, Толима, Уила и Валье-дель-Каука. В колониальные времена прибыли в Колумбию несколько наваррских семей баскского происхождения: Суньига, Сулуага, Субиета, Сарате, Самудио, Вискаино, Вергара, Велоса, Веласко, Веландия, Варгас, Валенсуэла, Усече, Ускатеги, Уррутия, Уриса, Урикоэчеа, Урибе, Мендоса, Саласар, Легисамон, Хименес, Гойенече, Горрайс, Годой, Гавирия, Гарай, Гаона, Гамбоа, Галиндо, Эспития, Дуарте, Чакон, Контрерас, Карденас, Кардона, Борда, Боливар, Бооркес, Берналь, Байона, Айала, Авенданьо, Аревало, Араке, Амайя, Агирре, Атеортуа, Эчеверрия, Эрасо, Ибарра, Ириарте, Мендьета, Мохика, Муньос, Очоа, Олаве, Олано, Ороско, Ортега, Ортис, Оспина, Оталора, Рикаурте, Риос, Суэскун, а также фамилия Гевара де Алава, к которой относятся одни из самых величественных особняков монументального ансамбля Тунхи.

Речь антиокийцев и жителей Кофейного региона в значительной степени происходит из этого испанского региона:

Страна Басков 
Наследие басков является одним из наиболее значимых явлений в Колумбии с социокультурной точки зрения, потому что Республика была важным направлением эмиграции басков, и сегодня миллионы колумбийцев могут проследить свою родословную до Страны Басков. Национальный андский музыкальный стиль Колумбии, бамбуко, вероятно, происходит от баскского сортсико. Матильда Чабес де Тобар, доктор музыковедения из Университета Саламанки, отмечает, что ритмы бамбуко напрямую связаны с баскскими ритмами. Хавьер Окампо Лопес проясняет эту связь:

Антиокия — одно из мест, где в фамилиях выделяется баскское присутствие. 40 % жителей Антиокии имеют баскское происхождение (2 800 000 человек), что делает его одним из мест с самой высокой концентрацией потомков басков в мире. Кроме того, между 1640 и 1859 годами 18,9 % жителей Колумбии были басками или имели баскское происхождение, что позволило географам определить, что более половины населения Колумбии имеют баскских предков, даже если они неизвестны. Этот вывод побудил двух американских историков (Эверетта Хагена и Леонарда Кэздана) провести исследование. Хаген сверился с телефонным справочником Медельина в 1957 году и обнаружил, что 15 % фамилий имеют баскское происхождение и что среди бизнесменов и видных деятелей этот процент фамилий составляет до 25 %. Это открытие позволило ему сделать вывод, что баскское наследие сыграло очень важную роль в объяснении промышленного развития Антиокии. Эти идеи были поддержаны представителями девелопменталистских теорий, которые стремились обосновать рост бизнеса на основе «личности социальных групп».

Несмотря на исследование, миф о баскском происхождении народа пайса отражен в таких тезисах, как у Хуана Оспины (1955):

Или также:

Точно так же в 1950 году Артуро Эскобар написал в своей книге «Мифы Антиокии» следующее:

Есть два учреждения, которые подчеркивают присутствие басков в Колумбии, первое из которых спонсируется Страной Басков в Боготе, а другое — по инициативе граждан Антиокии:

Fundación Centro Vasco Euskal Etxea является основным официальным центром Страны Басков в Боготе, спонсируемым непосредственно парламентом Страны Басков на основании закона, утвержденного 7 мая 1994 года, который направлен на активизацию социальной, экономической и культурной жизни города. В настоящее время подписано соглашение с Университетом Страны Басков о разработке проектов в Колумбии.

Центр баскских исследований Антиокии ​ — это культурная организация из города Медельин, которая желает внести свой вклад в распространение баскской культуры в этом регионе американской страны. В Медельине также есть Casa Vasca de Antioquia, организация, имеющая юридический статус и официально признанная правительством Страны Басков, которая осуществляет деятельность по распространению баскской культуры посредством различных мероприятий, таких как участие в Медельинской книжной ярмарке, чтобы популяризировать баскскую литературу и кулинарные курсы.

Колумбийский певец Хуанес (Хуан Эстебан Аристисабаль) записал песню на баскском языке для альбома «Kalea» баскского музыканта Кепы Хункеры. По словам исполнителя, его бабушка и дедушка «были басками», как и многие в Медельине.

Статистика 
В последней переписи, проведенной DANE, 86 % населения не идентифицировали себя как индейцы, афроколумбийцы или цыгане, из этого процента исследователи разделили это население на 49 % метисов с некоторой долей испанского происхождения и 37 % белых, преимущественно испанского происхождения.

Примечания

Ссылки 
 Consulado General de España en Colombia
 Embajada española en Bogotá

Испанская диаспора
Народы Колумбии